Superliga 2008-09 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2008-09;
 La Superliga de Eslovaquia 2008-09;
 La Superliga de Grecia 2008-09;
 La Superliga de Kosovo 2008-09;
 La Superliga de Serbia 2008-09;
 La Superliga de Suiza 2008-09;
 La Superliga de Turquía 2008-09;
 La Superliga de fútbol femenino de España 2008-09.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2008-09;
 La Superliga femenina de España 2008-09.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2008-09.